Corner se poate referi la

 Familie nobilă venețiană (în italiană: Cornaro, în venetă: Corner) care a dat următorii dogi:
 Marco Corner (1365-1368)
 Giovanni I Corner (1625-1629)
 Francesco Corner (1656)
 Giovanni II Corner (1709-1722)
 Edred John Henry Corner (1906-1996), micolog englez
 Corner (fotbal) - mod de repunere a mingii în jocul de fotbal

Veneția